Пеннингтон () — англоязычная фамилия и топоним:

 Пеннингтон, Ракель (род. 1988) — американская спортсменка, боец смешанных единоборств.
 Пеннингтон, Хэвок (род. 1976) — американский программист.